Tripp pode se referir a:
Tripp (Dakota do Sul)
Tripp (Wisconsin)

Desambiguação